Pines ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pines (* 1945), US-amerikanischer Chemiker
 David Pines (1924–2018), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Herman Pines (1902–1996), US-amerikanischer Chemiker
 Meyer Isser Pines (1881–1942 oder 1943), Autor und Literaturhistoriker des Jiddischen
 Ophir Pines-Paz (* 1961), israelischer Politiker
 Shlomo Pines (1908–1990), israelischer Philosoph

Siehe auch:
 Point of Pines